Dancu bezeichnet
 Juliana Fabritius-Dancu (1930–1986), eine siebenbürgische Volkskundlerin und Historikerin
 Dancu (Iași), Dorf im Kreis Iași (Rumänien)
 Dancu (Hîncești), Gemeinde im Rajon Hîncești (Republik Moldau)